Чемпионат Республики Корея по кёрлингу среди женщин 2020 проводился с 6 по 11 июля 2019 года.

В чемпионате принимало участие 6 команд.

Победителями чемпионата стала команда скипа Ким Ынджи, победившая в финале команду скипа Ким Мин Джи. Бронзовые медали завоевала команда, которую возглавлял скип Ким Ын Джон.

Одновременно и там же проходил чемпионат Республики Корея по кёрлингу среди мужчин 2020.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфиналы

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Республики Корея по кёрлингу среди мужчин 2020

2019 год в кёрлинге

Июль 2019 года
Спорт в Республике Корея в 2019 году
Чемпионаты Республики Корея по кёрлингу среди женщин